

Атяшево — смт, районний центр, Мордовія
 Атяшево — село, Атяшевський район, Мордовія
 Атяшево — село, Великоігнатовський район, Мордовія
 Атяшево — село, Федоровський район, Башкортостан